

Cinema 
Virtue – film del 1915 diretto da Joseph Adelman
Virtue – film del 1932 diretto da Edward Buzzell
Virtue – film del 1999 diretto da Jessica Moskal
Virtue – film del 1999 diretto da Camera Obscura
Virtue – cortometraggio del 2006 diretto da Kimberly McCray Abbott

Musica 
Virtue  – EP del 2018 di William Ryan Key